Příjmení Gore nosí více osobností:

 Al Gore – americký politik, senátor a viceprezident USA, aktivista
 Albert Gore, Sr. – americký senátor, otec Ala Gorea
 Arthur Gore – anglický tenista, olympijský vítěz
 Catherine Goreová – britská spisovatelka
 Charles Gore – anglický duchovní, biskup Anglikánské církve
 Frank Gore – americký hráč amerického fotbalu
 Ian Gore – anglický fotbalista
 Jack Gore – walešský ragbista
 James Howard Gore – americký matematik
 John Ellard Gore – irský astronom
 Lesley Goreová – americká zpěvačka
 Martin Gore – člen hudební skupiny Depeche Mode
 Shane Gore – anglický fotbalista
 Spencer Gore – anglický tenista a hráč kriketu, první vítěz Wimbledonu
 Tipper Goreová –americká spisovatelka, fotografka, druhá dáma USA, manželka Ala Gorea
 Thomas Gore – americký senátor

Související články 
 Gore – rozcestník

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení